Apulo kan syfta på:

Colombia 

 Apulo (kommun), Cundinamarca, 
 Apulo (ort), Cundinamarca,